Dila (voornaam), een vrouwelijke voornaam
 Mestre Dila (1937-2019), Braziliaanse dichter, artiestennaam van José Soares da Silva
 dila (gen), een gen van een bananenvlieg
 Dharma Drum Institute of Liberal Arts, boeddhistisch instituut in China
 Dilla (Ethiopië), plaats in Ethiopië
 Dilla (Somalië), neverzetting in Somalië
 Dila (watergang in Ethiopië), periodiek waterhebbende bedding in Ethiopië
 Dila (watergang in Congo-Kinshasa), watergang in Congo-Kinshasa